Wijngaard, een stuk landbouwgrond waarop druiven worden verbouwd voor het maken van wijn

Personen 
 Edgar Wijngaarde (1912-1997), een Surinaams ondernemer en politicus
 Edwin Gustaaf Wijngaarde (1913-?), een Surinaams medicus en politicus
 Enrico Wijngaarde (1974), een Surinaams scheidsrechter
 Frank Wijngaarde (1939-1982), een Nederlands journalist
 Robin Wijngaarde (1969), een Nederlands voetballer
 Thijs Wijngaarde (1947), een Nederlands voetballer

Zie ook 
 Wijngaarden (doorverwijspagina)